Schatscha bezeichnet:

 mit der russischen Schreibweise Шача:
 einen Nebenfluss der Wolga in Russland, siehe Schatscha (Wolga)
 einen Nebenfluss der Kostroma in Russland, siehe Schatscha (Kostroma)
 einen Nebenfluss der Zna in Russland, siehe Schatscha (Zna)
 einen Nebenfluss der Njomda in Russland, siehe Schatscha (Njomda)

 mit der ubychischen Schreibweise Шьача:
 die russische Stadt Sotschi

Siehe auch:
 Tschatscha
 Cha-Cha